Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 2006/07 war die 61. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der FC Junkersdorf nach zwei Spielzeiten und der FC Wegberg-Beeck nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger Spvg Wesseling-Urfeld (Wiederaufstieg nach einer Saison), SpVg Porz (Wiederaufstieg nach vier Jahren) und Rhenania Eschweiler (erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals Germania Dattenfeld, das damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der BC Berrenrath verließ die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, der FSV Geilenkirchen-Hünshoven nach sechs Jahren, Germania Dürwiß nach drei Spielzeiten und die SpVg Porz nach einer Saison.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

2006
Fußballsaison 2006/07